Pammenes (en grec antic Παμμένης) fou un general tebà.

Era company polític i amic d'Epaminondes. Quan el príncep Filip (més tard Filip II de Macedònia) fou enviat com a ostatge a Tebes, va ser posat sota custòdia de Pammenes. El 371 aC quan es va fundar Megalòpolis els espartans tenien el propòsit d'atacar-la i Pammenes fou enviat amb mil soldats per defensar-la.

El 352 aC un partit de Megalòpolis volia dissoldre la comunitat i que cada grup tornés als seus cantons originals; aquest partit va demanar ajut a Mantinea i a Esparta; la Lliga Arcàdia va cridar en ajut a Tebes, que va enviar a Pammenes, aquesta vegada amb tres mil homes i 300 cavallers; amb aquestes forces Pammenes va imposar el punt de vista de mantenir la unió i va obligar a tornar als que se'n havien anat.

Quan el sàtrapa Artabazos II es va revoltar, Pammenes va anar en ajut seu amb 5.000 tebans, i va derrotar les forces perses en dues grans batalles, però Artabazos va sospitar que conspirava amb els seus enemics i el va arrestar i el va enviar als seus germans Oxitres i Dictibos.

Fou un notable pederasta i es diu que mentre el jove príncep Filip va estar sota la seva custodia va ser obligat a mantenir una relació sexual amb el seu guardià.

Notes

Referències 
 
 "Pammenes (2)" , Boston, (1867)

Militars tebans